Latch může být:

 latch – obvod pro uchování informace (viz klopný obvod)
 typ elektromagnetického relé
 jiné označení pro Isofix
 Latch (píseň)